Служанки:
 «Служанки» — пьеса Жана Жене.
 «Служанки» — спектакль Романа Виктюка по пьесе «Служанки».

См. также 
 
 Убийца служанок